Уральский фонетический алфавит (УФА) или финно-угорская система транскрипции — система обозначений, используемая преимущественно для транскрипции и языковой реконструкции уральских языков. Он был впервые опубликован в 1901 году финским лингвистом Эмилем Нестором Сетяля.

Основные символы УФА взяты из финского алфавита, дополнительные — из кириллицы и греческого. Также используются капительные буквы и диакритические знаки.

Общие сведения 
В отличие от МФА, который обычно транскрибируется прямым начертанием, УФА, как правило, транскрибируется курсивными символами. Хотя многие из его знаков также используются в стандартных латинском, греческом, кириллическом алфавитах или МФА, и находятся в соответствующих блоках Юникода, многие в них отсутствуют. Они закодированы в блоках Фонетические расширения () и Дополнение к фонетическим расширениям ().

Гласные 
Слева от точки — гласные неогублённые, справа — огублённые.

Другие гласные обозначаются диакритическими знаками, см. ниже.

УФА также использует три символа для обозначения гласных неопределённого качества:

 ᴈ обозначает гласный неопределённого качества;
 ᴕ обозначает гласный заднего ряда неопределённого качества;
 ᴕ̈ обозначает гласный переднего ряда неопределённого качества

Если различие между закрытыми гласными среднего ряда и открытыми гласными среднего ряда необходимо, могут быть использованы символы МФА для неогублённого гласного средне-нижнего подъёма переднего ряда и огублённых гласных заднего ряда, ‹ɛ› и ‹ɔ›. Однако в соответствии с принципами УФА, огублённые гласные средне-нижнего подъёма переднего ряда и неогублённые гласные заднего ряда обозначаются добавлением диакритических знаков: ‹ɔ̈› и ‹ɛ̮›.

Согласные 
В следующей таблице представлены согласные УФА. Обратите внимание, что УФА не различает звонкие фрикативные согласные и аппроксиманты.

Когда в колонке два или более согласных, правый из них звонкий, когда три, центральный частично оглушён.

Модификаторы

Пример использования УФА

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Фонетические алфавиты